Фаррелли () — ирландская фамилия.

Известные носители 
 Фаррелли, Миджет (1944—2016) — австралийский спортсмен, первый чемпион мира по сёрфингу (1964).
Фаррелли, Мэттью (род. 1990) —  австралийский рестлер, известный под псевдонимом Грейсон Уоллер.
 Фаррелли, Стивен (род. 1978) — ирландский рестлер, известный под псевдонимом Шеймус.
Братья Фаррелли:
 Фаррелли, Питер (род. 1956) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Фаррелли, Бобби (род. 1958) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.